Jordbær kan hentyde til flere artikler:

Jordbær (frugt) – bærret fra en jordbærplante
Jordbær-slægten – en planteslægt
Have-Jordbær – den mest almindeligt dyrkede variant af jordbær på verdensplan